Le Championnat d'Italie de football 1998-1999 est la  de la compétition qui fut remportée par le Milan AC.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Football D1 1998-1999
Football D1 1998-1999
Italie